Brandeck heißen folgende geographische Objekte:

 Brandeck (Hohe Tauern) (1868 m), Gipfel im Stubachtal bei Uttendorf im Pinzgau, Land Salzburg
 Brandeckkopf (685,8 m), Berg im Schwarzwald bei Offenburg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burg Brandeck, ehemalige Burg bei Dornhan, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Brandeckalm
 Brandeck (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Brandegg
 Herren von Brandeck, Adelsgeschlecht
 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet (* 1956), deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hans Brandeck (Autor), Pseudonym eines Schriftstellers
 Dieter Brandecker (* 1956), deutscher Schauspieler